ZNO steht als Abkürzung für:

 Flugplatz Hildesheim, ein deutscher Flugplatz in Hildesheim nach dem IATA-Code

ZnO steht für:

 Zinkoxid, eine chemische Verbindung aus Zink und Sauerstoff

ZNO